Каминское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область
 Каминское сельское поселение — входит в Родниковский район

Курганская область
 Каминское сельское поселение — входит в Куртамышский район